Maloy Lozanes (), или просто MaLoY, была 2-й певицей немецкой группы Captain Jack с 1999 по 2000. После длительного перерыва вернулась на сцену и теперь выступает совместно  с немецким диджеем Shaun Baker с 2007.

Биография 
Родилась 13 декабря 1976 года в семье музыкантов, MaLoY — единственная дочь Эфрена Лосаньеса, музыканта и вокалиста, который путешествовал по миру большую часть времени, и Глории Морено Лосаньес, простой домохозяйки. У неё есть два брата: Антонио, музыкант, играющий на клавишных инструментах, и Майкл, который решил стать техником-медиком вместо того, чтобы продолжить семейную музыкальную карьеру.

Родилась и выросла Малой в городе Манила на Филиппинах, где музыка и развлечение — большая часть филиппинской культуры. Она никогда не мечтала о музыкальной карьере. Она проводила много времени в больнице из-за астмы, но, несмотря на это, сумела получить высшее образование.

Подобно большинству филиппинских артистов, песенные конкурсы были частью жизни Малой в детстве, она выступала на различных вокальных конкурсах. Только когда она окончила среднюю школу, она начала думать о продолжении семейной карьеры. Позже она присоединилась к нескольким филиппинским группам, которые гастролировали в Сингапуре, Малайзии и Индонезии. Через некоторое время начала выступать совместно с братом Тони в группе отца в Германии.

Дискография 
 1997  - -  Toybox
 "Love To The Limit"
 1999  - -  Captain Jack
 "Dream A Dream"
 "Get Up"  - -  feat. "Gipsy Kings
 "The Captain's Revenge"   (Альбом)
 2000  - -  Captain Jack
 "Only You"
 2007  - -  Shaun Baker
 "V.I.P."
 "POWER"
 2008  - -  Shaun Baker
 "Hey, Hi, Hello"
 "Could You, Would You, Should You"
 2009  - -  Shaun Baker
 "Give"

Ссылки 
 Официальный сайт MaLoY
 Официальный Фан-сайт
 Страница на Youtube